Maršálek ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Maršálek (1914–2011),  österreichischer Schriftsetzer, politischer Aktivist und Kriminalpolizist
 Jan Maršálek (* 1980), ehemaliger österreichischer Finanzmanager